Старобинский — топонимическая фамилия.
 Старобинский, Алексей Александрович (род. 1948) — российский физик-теоретик, автор работ по гравитации и космологии, академик РАН (2011).
 Старобинский, Жан (1920—2019) — швейцарский филолог, историк культуры Нового времени, литературный критик.